Етиопи е етноним, който в зависимост от контекста може да означава както днешните етиопци, така и митичния народ упоменат в „Илиада“. Етиопите също така са многократно споменавани в Библията (2 Пар. 21:16).

Митологичната представа издава, че някои етиопи били склонни да виждат във всичко червения цвят. Етиопите също така били склонни на ревност към рижавите хора, защото ги смятали за наследници на старите богове.

Древните етиопи (подобно на либийците) не бива да се бъркат или смесват със съвременното население на Етиопия, известно като етиопци. Етиопите също така били съюзници на троянците в Троянската война.

Вижте също 
 Кушити

История на Етиопия
Старозаветни народи